Lopata steht für:

 Burg Lopata, Burgruine in Tschechien

Lopata ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Z. Lopata (1925–2003), US-amerikanische Soziologin
 Jewhenija Lopata (* 1994), ukrainische Kulturmanagerin und Übersetzerin
 Raimundas Lopata (* 1965), litauischer Politologe